Augustowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Mausren:
 Augustowo (Dźwierzuty), Siedlung im Powiat Szczycieński, bis 1945: Augusthof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Augustowo (Krajenka), Dorf im Powiat Złotowski, bis 1945: Augustenhof, Kreis Flatow, Westpreußen
 Augustowo (Kwilcz), Dorf im Powiat Międzychodzki
 Augustowo (Rydzyna), Dorf im Powiat Leszczyński
 Augustowo (Wielichowo), Dorf im Powiat Grodziski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Augustowo (Barcin), Dorf im Powiat Żniński
 Augustowo (Brzozie), Siedlung im Powiat Brodnicki, bis 1945: Augustenhof, Kreis Strasburg, Westpreußen
 Augustowo (Dobrcz), Dorf im Powiat Bydgoski
 Woiwodschaft Masowien:
 Augustowo (Długosiodło), Dorf im Powiat Wyszkowski
 Augustowo (Strzegowo), Dorf im Powiat Mławski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Augustowo (Bielsk Podlaski), Dorf im Powiat Bielski

Siehe auch: Augustów